Ири́на Анто́новна Сидорко́ва (род. 27 июня 2003, Петрозаводск, Республика Карелия, Российская Федерация) — российская автогонщица. Бывший пилот женского формульного турнира W Series. Победительница первенства СМП РСКГ по кольцевым автомобильным гонкам в классе «Национальный Юниор» 2018 года и серебряный призёр 2017 года в личном зачёте, а также победитель этих сезонов в командном зачёте в составе коллектива «Академия ралли». Победитель и призёр заездов чемпионата России по кольцевым автогонкам в классе «Туринг-Лайт» 2020 года и кубка России в классе «Супер-продакшн» 2022 года. Участник российского и испанского чемпионатов Формулы-4 2019 года, а также азиатского чемпионата Формулы-3 . Бронзовый призёр виртуального чемпионата W Series ESports League 2020 года.

Личная жизнь 
Сидоркова в детстве принимала участие в конкурсах красоты. Завоевала звание первой вице-мини-мисс Карелия. Любит смотреть кино, а в детском возрасте просмотр мультфильма «Тачки» побудил её попробовать себя в автоспорте (картинге). Занимается сноубордом, любит читать фантастику. Сидоркова училась в финно-угорской школе имени Элиаса Лённрота. С 2022 года она учится на тренера по автоспорту.

Гоночная карьера

Начало карьеры 
Ирина Сидоркова впервые села за руль карта в 2009 году, в шестилетнем возрасте. Уже на следующий год начала выступать в международных картинговых соревнованиях, проходивших в Италии. В 2011 году стала вице-чемпионом Эстонии в классе Кадет (для детей 6-8 лет), одержав первую победу на этапе.

2012 
Первый чемпионский титул Сидоркова завоевала в 2012-м, уверенно победив в 8-этапном чемпионате Эстонии по картингу в классе KF6 Micro (для детей 8-10 лет), за один этап до финиша. Также ей удалось выиграть в этом классе Кубок Прибалтики и Кубок Карелии. А попутно, стать серебряным призёром 6-этапного любительского турнира по прокатному картингу, в своём классе. В этом же сезоне состоялся дебют в турнире WSK Masters, где она будучи самой юной участницей смогла пройти в финал A.

2013 
В 2013 году Сидоркова продолжила активные старты в картинге. Основным турниром было 12-этапное первенство Финляндии, где она заняла 20 место из 62 участников класса KF6 Mini (возраст 10-13 лет). А в кубке Финляндии в этом классе она заняла пятое место. Также были победы в заездах чемпионата Эстонии и Кубка Прибалтики, участие на этапах WSK Masters и WSK Euro Series в Италии.

2014 
В межсезонье началось сотрудничество с «Академией ралли», которая взяла на себя часть расходов по участию в картинговых турнирах. Также московская команда предоставила легковой автомобиль Volkswagen Polo для тренировочных заездов и стартов в любительских автосоревнованиях. На водительском сидении разместили специальную вставку для плотной фиксации, с учётом роста Ирины подкорректировали работу сцепления.

В этом году Сидоркова прежде всего участвовала в финском картинговом первенстве, в классах KF6 Junior и KF6 Senior. Лучшим результатом стало третье место на одном из этапов. Также было несколько стартов в чемпионате Эстонии, где ей удалось выиграть одну из гонок класса KF6 Mini. Первые старты на легковом автомобиле в карельских ралли-спринтах также принесли призовые места в своём классе.

2015 
2015 год стал последним годом активного участия в картинге. Основной серией была выбрана 6-этапная Rotax Россия, где Сидоркова смогла стать бронзовым призёром в классе «РМ Мини» с четырьмя призовыми подиумами. Также ей удалось стать бронзовым призёром любительского ралли-спринта в Карелии, с участием 58 спортсменов. Кроме этого, впервые состоялся дебют в «больших» гонках с участием звёзд-профессионалов — крупном московском раллийном турнире Rally Masters Show, где Сидоркова пилотировала один из «нулевых автомобилей».

Развитие карьеры

2016 
В межсезонье было принято решение перейти в кузовные автогонки. По мере повышения класса всё сложнее стало собирать бюджет для участия в картинговых сериях, плюс медийная отдача в российских кузовных турнирах значительно выше, чем в картинге. Переход с малого карта на большую машину требует периода адаптации, и весь 2016 год был посвящён этому процессу. Сидоркова постоянно стартовала в различных автомобильных соревнованиях, проходивших в Санкт-Петербурге и его окрестностях: по ралли-спринту, кольцевым автогонкам, ринг-ралли-кроссу, соревнуясь со взрослыми соперниками.

2017 
Зимой 2017-го стала победителем трёхэтапного Кубка «Ледовое Кольцо» автодрома Санкт-Петербург (кольцевые автогонки по заснеженной трассе) в классе Sport 1600. Также становилась призёром в соревнованиях по ледовому ралли-кроссу, в классе СуперКарс. В петербургской зимней гоночной серия по спринтам — Winter IronRacer заняла вторые итоговые места в двух классах: «Леди» и «Юниор».

Весной состоялся её дебют в Российской серии кольцевых гонок. В этом сезоне «Академия ралли» решила массово привести в класс «Национальный Юниор» спортивные автомобили Volkswagen Polo Sedan собственной подготовки. Сидоркова получила статус первого пилота команды и обозначила свои высокие амбиции с самого начала, выиграв стартовый заезд 10-раундового Первенства СМП РСКГ 2017 по кольцевым автогонкам. В течение сезона она была единственной, кто боролся за титул с более опытным и старшим Максимом Корнилковым. Уступила ему только после неудачного финиша в заключительном заезде, став вице-чемпионом в возрасте 14 лет. В течение сезона неоднократно лидировала в турнире, шесть раз поднималась на подиум, выиграла две гонки. Параллельно Сидоркова стартовала в Кубке Санкт-Петербурга по ринг-ралли-кроссу, где финишировала бронзовым призёром в классе Super1600. Как и в зимних ледовых соревнованиях, этот турнир проходил в борьбе со взрослыми соперниками.

По итогам сезона была номинирована на национальную премию «Человек года в автоспорте»-2017.

2018 
В начале 2018-го второй год подряд приняла участие в 4-этапном Кубке «Ледовое Кольцо» автодрома Санкт-Петербург, заняла третье место в классе Sport 1600. Основным турниром сезона вновь было Первенство СМП РСКГ в классе «Национальный Юниор». На этот раз Сидоркова считалась фаворитом, выиграла три из четырёх первых заездов, включая стартовый. После чего сосредоточилась на стабильном удержании преимущества. В итоге Ирина Сидоркова смогла стать первой и единственной девушкой, сумевшей выиграть турнир в одном из классов Российской серии кольцевых гонок. Также она провела одну гонку в санкт-петербургской Серии кольцевых гонок (четвёртое место) и стала второй в заезде «класса 1600» Кубка Санкт-Петербурга по ринг-ралли-кроссу. В обоих турнирах соперничала со взрослыми автогонщиками.

Осенью после успехов в гонках РСКГ на неё обратили внимание в программе поддержки SMP Racing. Вскоре Сидоркова была приглашена принять участие в ряде тестовых сессий и выездов, включая участие в финальном этапе  (турнира Формулы-4 северо-европейской зоны), проходивший на трассе в нидерландском Ассене. По их итогам было принято решение заключить с Сидорковой контракт на полный сезон в следующем году. Попутно она получила возможность заниматься на специальном тренажёре-симуляторе коллектива SMP Racing, единственном в России на тот момент, который позволил лучше подготовиться к будущим стартам. Также в команде для неё разработали специальную программу спортивной подготовки, чтобы Сидоркова могла легче выдерживать гонки формульного типа, с более высокой нагрузкой на организм, чем в кузовных соревнованиях.

По итогам 2018 года была включена в рейтинг «Люди 2018 года», составленного ГТРК Карелия.

2019 

В течение 2019-го Сидоркова стала частью юниорской программы SMP Racing, и приняла участие сразу в двух чемпионатах Формулы-4: российском и испанском. В российском турнире , проходившем преимущественно на трассах России (за исключением одного выезда в финский ), она стартовала в шести этапах из семи. Дважды смогла подняться на призовой подиум в заездах, финишировала на итоговом шестом месте. В  конкуренция была намного сильнее. Соревнования проходили на гоночных трассах Испании, Португалии и Франции, среди участников — представители 14 стран. Неоднократно финишировала в очковой зоне, лучший результат в заезде — 6 место.

2020 
В 2020-м Сидоркова официально стала пилотом Серии W — полностью женского формульного турнира, главного в мире первенства среди женщин по кольцевым автогонкам. Она прошла в группу пилотов по итогу успешных тестов, прошедших осенью 2019 года на испанской . Заезды в сезоне  должны были проходить в рамках уикендов чемпионата мира Формулы-1 и Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Но, из-за вспыхнувшей пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 множество крупных спортивных соревнований по всему миру были отменены или перенесены на неопределённое время. 4 июня было принято решение отменить сезон Серии W  года. Вместо этого, по примеру других гоночных турниров, были проведены виртуальные заезды (киберспорт) на платформе игры iRacing. В борьбе с двадцатью соперницами, по итогам десяти этапов W Series ESports League, Сидоркова заняла высокое третье место с пятью победами в заездах. Она могла финишировать выше, долгое время шла второй в турнире, но затем сказалось совмещение ряда стартов с участием в Российской серии кольцевых гонок.

Для развития гоночной практики Сидоркова вновь приняла участие в РСКГ. В составе команды «Академия ралли» она провела сезон в чемпионате страны по кольцевым автогонкам в классе «Туринг-Лайт». Стартовала на шести этапах из семи прошедших, за рулём хэтчбека Volkswagen Polo R2. Несмотря на дебют в классе с высокой конкуренцией, с участием чемпионов России, победителя европейского кузовного турнира ETCC, пилотов заводской команды LADA Sport, ей удалось дважды подняться на призовой подиум. При этом стать первой в истории девушкой, сумевшей выиграть поул-позицию и заезд чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам, а также установить лучшее время круга.

2021 

Сезон 2021 года Сидоркова начала в 5-этапном азиатском чемпионате Формулы-3, в составе австралийской команды Evans GP Team Oloi. Она приняла участие в четырёх раундах , прошедших на трассах Объединённых Арабских Эмиратов в январе и феврале.

Основным турниром на 2021 год стала женская формульная Серия W, все восемь гонок которой прошли в рамках уикендов чемпионата мира «Формулы-1». Всего в серии приняли участие 20 девушек из 12 стран. Сидоркова стала единственной представительницей России и самой молодой участницей, в возрасте 17 лет на момент . Свой первый подиум она завоевала уже во второй гонке, проходившей на австрийском автодроме Ред Булл Ринг, где заняла второе место. В шаге от подиума, четвёртой, Сидоркова финишировала на венгерском этапе в Хунгароринге, четвёртом в сезоне. Однако, вторая часть турнира оказалась для неё скомканной. Этап в бельгийском Спа-Франкоршам пришлось пропустить после положительного результата теста на COVID-19. А на последние две гонки в октябре она не смогла попасть из-за того, что ей отказали в получении американской визы. В итоге, по результатам неполного сезона Сидоркова расположилась на девятом месте в турнирной таблице.

В ноябре 2021 года Сидоркова была приглашена принять участие в однодневных тестах FIA Formula 3, проходивших во французском Маньи-Куре вместе с гонщицами Нереей Марти, Майей Вег и Дориан Пин.

2022 

В сезоне 2022 года Сидоркова должна была продолжить выступать в женской формульной Серии W. Однако, в связи со вторжением России на Украину, было принято решение Международной автомобильной федерацией об ограничении допуска российских автогонщиков к ряду автомобильных соревнований, проходящих под патронажем ФИА. По этой причине она не смогла принять участие в .

В итоге основным турниром для Сидорковой на сезон 2022 стала Российская серия кольцевых гонок. Она дебютировала в составе команды Sofit-Racing Team, действующего победителя Кубка страны в классе «Супер-продакшн» (автомобиль Subaru BRZ turbo). Впервые выступая на кузовных машинах столь быстрой категории, Сидоркова смогла стать лидером команды по очкам как после первого, так и по итогам второго этапа. Из двенадцати гонок в шести финишировала на призовом подиуме. При этом выиграла два заезда. Таким образом, в активе Сидорковой теперь есть победы во всех трёх классах РСКГ, в которых она принимала участие («Национальный Юниор», «Туринг-Лайт» и «Супер-продакшн»).

Оценки экспертов 
Кэтрин Бонд Миур, исполнительный директор женской формульной Серии W, отметила безусловный талант и огромный потенциал Ирины Сидорковой, который она продемонстрировала в дебютном для себя . Несмотря на то, что со своей напарницей Нереей Марти они были двумя самыми молодыми участницами турнира, ей удалось впечатлить участников серии тем, как она выкладывалась на трассе и за её пределами. Руководитель ФИА Формулы-3 Бруно Мишель также отметил Сидоркову и Марти и пригласил их на тесты машин Формулы-3.

Деятельность вне автоспорта 
В 2017 и 2018 годах Сидоркова входила в состав экспертного жюри автомобильной премии «Спорткар года» по версии журнала «Автомобили».

В 2021 году вошла в список ста самых красивых женщин России по рейтингу журнала Maxim и заняла в этом списке 90-е место.

Статистика выступлений

Сводная таблица

Результаты выступлений в РСКГ

Первенство СМП РСКГ

Национальный Юниор

Чемпионат России

Туринг-Лайт

Кубок России

Супер-продакшн

Результаты выступлений в Формуле-4

SMP Формула-4

Испанская Формула-4

Результаты выступлений в Серии W

Результаты выступлений в Формуле-3

Азиатский чемпионат Формулы-3

Фотогалерея призовых подиумов

Примечания

Ссылки

Интервью 
 . 18 мая 2022
 . 3 ноября 2021

Картингисты
Автогонщики России
Пилоты РСКГ
Спортсмены Карелии
Пилоты Серии W
Пилоты СМП Формулы-4
Пилоты Испанской Формулы-4
Пилоты Азиатской Формулы-3